

Patronyme 

 José Manuel Galdames (1970-), footballeur espagnol.
 Pablo Galdames (1974-), joueur de football international chilien.
 Ricardo Arap Bethke Galdames (1980-), acteur mexicain.

Toponyme 

 Galdames est une commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 San Esteban Galdames est un quartier de Galdames, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 San Pedro Galdames est un quartier de Galdames, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
Patronyme hispanique
Toponymie basque